FMP steht als Abkürzung für:

 FileMaker Inc., (zu 100 % im Besitz von Apple), ein Unternehmen zum Vertrieb des Datenbanksystems FileMaker Pro 
 FileMaker Pro, ein Datenbankprogramm für ein proprietäres Datenbanksystem, siehe FileMaker#Geschichte
 Flight Mechanics Panel, siehe Eurojet EJ200#Geschichte
 Foederatio Medicarum Practicarum, ein schweizerischer Verband der praktizierenden Ärzte
 Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie, früherer Name des Leibniz-Instituts für Molekulare Pharmakologie, eine Forschungseinrichtung unter der Trägerschaft des Forschungsverbundes Berlin e. V. (FVB)  
 Free Music Production, ein unabhängiges Berliner Plattenlabel, das hauptsächlich im Bereich des Free Jazz beheimatet war
 Friend Melanesian Party
 Full Metal Panic! (jap. フルメタル・パニック！, Furumetaru panikku!), ein japanischer Light Novel (illustrierter Roman)

FMP